Ро́берт (Ро́бби) Ла́нгерс (; , Люксембург) — люксембургский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Начал свою карьеру в люксембуржском клубе «Унион», откуда, в возрасте 20-ти лет был отдан в аренду клубу немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. После двух сезонов без постоянной игровой практики Лангерс переехал во Францию, где в течение 10 лет выступал за 7 различных команд, как в Лиге 1, так и в Лиге 2. В 1989 году во время выступления за команду «Орлеан» он стал лучшим бомбардиром второго дивизиона в системе футбольных лиг Франции. В 1991 году нападающий перешёл в «Канн», где играл бок о боком с юным Зинедином Зиданом.

В 1992 году Лангерс переехал в Швейцарию и выступал за такие клубы, как «Ивердон-Спорт» и «Этуаль Каруж». В 1994 он перешёл в «Айнтрахт» (Трир) и прибывал в клубе 2 года, а затем вернулся на родину. Один сезон Лангерс играл за «Ф91 Дюделанж», а затем перешёл в свой родной «Унион», где в сезоне 1997/98 забил 14 голов и завершил карьеру.

Национальная сборная 
Лангерс дебютировал за сборную Люксембурга в сентябре 1980 года в отборочном матче к чемпионату мира 1982 против сборной Югославии. За 18 лет игры за сборную он сыграл 73 матча и забил 8 голов. Принял участие в 35-ти матчах в квалификационном раунде к чемпионату мира. Свой последний матч за сборную сыграл в мае 1998 года против сборной Камеруна, в котором вышел на замену на 52-й минуте и был заменён через 28 минут под овации зрителей.

Достижения 
 Кубок Франции: 1
 1983/84

 Спортсмен года в Люксембурге: 1
 1987

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Мец»
 
 Статистика в Бундеслиге на сайте Fussballportal

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Унион» Люксембург
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Кемпер Корнуай»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Орлеан»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Ивердон-Спорт»
Игроки ФК «Этуаль» Каруж
Игроки ФК «Айнтрахт» Трир
Игроки ФК «Ф91 Дюделанж»